Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Courtrai.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de Courtrai, Partie 1, Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 5 et Partie 6
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Occidentale
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Courtrai 5
Bâtiment à Courtrai